Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Caravaggio
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Rembrandt
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Barend van Orley
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – François Boucher
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Bonifacio Veronese
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Andrea Sacchi
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Giovanni Battista Tiepolo
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Gerard David
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Lucas Cranach Starszy
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Antoon van Dyck
 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – Peter Paul Rubens

Zobacz też 

 Ucieczka do Egiptu